Плугари има више значења:

 Плугари (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Плугари (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Плугари (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији